Hr.Ms. M 1 (1915) ex UC-8, een Nederlandse onderzeeboot van de UC-klasse.
 Hr.Ms. M 1 (1918), een Nederlandse hulpmijnenveger.